Sa Tuna, barri marítim del municipi de Begur (Baix Empordà)
 Tuna al-Djebel, necròpolis d'Hermòpolis Magna (Egipte)
 Tuna, nom turc del riu Danubi
 Tuna (wilayat), divisió administrativa de l'Imperi Otomà, creada en la reorganització del 1864 i formada pels antics eyalats de Silistra, Vidin i Nish a la part nord del que després fou Bulgària el 1878
 Tuna, castellanisme molt estes a Catalunya, que identifica l'estudiantina 
 La Tuna, masia del municipi de Castellcir, al Moianès
 Tuna o Atuna, petit estat neohittita de Cilícia
 Tuna al-Djebel
 Estudiantina